Les mots rotundus (masculin), rotunda (féminin) et rotundum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « rond, arrondi ».

Le mot rotunda est par ailleurs la traduction de «  » dans plusieurs langues dont l'anglais, le portugais et le roumain.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots rotundus, rotunda et rotundum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces de forme ronde ou dont un élément remarquable est rond. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : rotundus, rotunda, rotundum.

Sciences humaines et sociales 
 La rotunda est un style d'écriture gothique utilisé du .

Culture et société

Monuments 
 Le Rotunda Hospital, fondé en 1745 à Dublin (Irlande), est la plus ancienne maternité au monde.

Musique 
  est le huitième album du jazzman Herbie Hancock, sorti en 1969.

Patronyme 

 Taylor Rotunda (1990-), un catcheur américain ;
 Windham Rotunda (1987-), un catcheur américain ;
 Lawrence Rotunda (1958-), dit Mike Rotunda, un catcheur américain.

Toponyme

Moldavie 
 , une commune du raion d'Edineț ;

Roumanie 
 Rotunda, une commune du județ d'Olt ;
 la , une rivière affluent du Lăpuș.

Épithète spécifique